Heraclides de Siracusa (almirall), general i governant siracusà
 Heraclides (fill d'Aristògenes), comandant siracusà
 Heràclides (fill d'Agàtocles), fill del tirà Agàtocles
 Heraclides de Siracusa (governant), governant de la ciutat juntament amb Sosístrat
 Heraclides de Siracusa (fill de Lisímac), general siracusà després de la derrota amb Atenes el